Lucius Cincius ist der Name folgender Personen:

 Lucius Cincius (Prokurator), römischer Prokurator 
 Lucius Cincius (Jurist), römischer Jurist und Grammatiker
 Lucius Cincius Alimentus, römischer Politiker und Geschichtsschreiber